Dorfkapelle ist der Name folgender Kapellen:
 Dorfkapelle Adelshofen, Baden-Württemberg
 Denkenreuther Dorfkapelle, Bayern 
 Dorfkapelle (Hatterath), Nordrhein-Westfalen
 Nestelbach bei Graz #Dorfkapelle Mitterlaßnitz, Österreich
 Neuzell #Katholische Dorfkapelle, Bayern
 Dorfkapelle Philippsthal, Brandenburg
 Dorfkapelle Sergen, Brandenburg
 Dorfkapelle St. Georg (Eschach), Baden-Württemberg
 Dorfkapelle Starkenhofen, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Dorfkirche (örtliche Kultgebäude)